

Patronyme
 Kazimierz Barczyk, (1950- ),  est un juriste et homme politique polonais.
 Łukasz Barczyk, (1974- ), est un réalisateur de cinéma polonais. 

Homonymie
Homonymie de patronyme